

Religion 
 Trinité, dogme théologique chrétien du Dieu unique en trois personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
 Fête de la Sainte Trinité, fête chrétienne célébrée le huitième dimanche après Pâques
 doxologie trinitaire: Gloire au Père
 trisagion liturgique: Trisagion 
 
 
  (ou de la Trinité).
 .
 .

Toponymie 

 Baie-Trinité au Québec au Canada
 château de la Trinité à Lamarche en Lorraine, en France
 Trinité - d'Estienne d'Orves, une station du métro de Paris sur la ligne  , dans le 
 Trinité, une des deux îles formant Trinité-et-Tobago
 Le parc de la Trinité est un espace vert de La Réunion.

Arts 
 La Sainte Trinité est le titre parfois donné au tableau Pala delle Convertite de Sandro Botticelli
 La Trinité, une fresque de Masaccio, dans l'église Santa Maria Novella à Florence (vers 1425)
 La Trinité, une peinture de Raphaël et du Pérugin (1505 -1520)
 Alessandro Scarlatti, oratorio (1715): La Santissima Trinità
 Olivier Messiaen, suite pour orgue (1969): Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité

Patronyme 

 Jules Trinité est un tireur sportif médaillé olympique

Divers 
 Herbe de la Trinité, ou Herbe à la Trinité, est un nom qui s'applique à plusieurs plantes ;
 Trinités est un jeu de rôle français publié par Les XII Singes ;
 Trinité est le surnom du tueur en série de la saison 4 de la série télévisée Dexter.

Voir aussi 
 La Trimūrti de la religion hindoue
 
 , forme anglaise de Trinité
 , forme espagnole de Trinité
 

Patronyme français
3 (nombre)